Аквариды — метеорные потоки с радиантом, расположенным в созвездии Водолея.

Известные аквариды:
 Эта-Аквариды (Майские Аквариды)
 Южные дельта-Аквариды (Июльские Аквариды)
 Йота-Аквариды

См. также 
 Aquarius
 Аквариум (значения)

Метеорные потоки